Гэвин Ричард Харрисон (; 28 мая 1963, Харроу, Северный Лондон, Англия) — барабанщик и перкуссионист, участник прогрессив-рок-групп «Porcupine Tree», «King Crimson» и «The Pineapple Thief».

Отец Харрисона был профессиональным джазовым трубачом и немного играл на барабанах, впоследствии научив Гэвина основам игры на барабанах. Именно он оказал влияние на выбор Харрисоном профессии. Помимо игры при записи альбомов Кевина Эйерса, Лисы Стэнсфилд и Игги Попа, Харрисон издал две книги «Rhythmic Illusions» и «Rhythmic Perspectives», заменял Криса Мейтлэнда в группе Porcupine Tree, а позже стал её полноправным участником. Также Харрисон записал в своей домашней студии и спродюсировал учебные DVD-фильмы «Rhythmic Visions» и «Rhythmic Horizons». С конца 2007 является также участником группы «King Crimson». В 2013 году Харрисон принял участие в записи альбома группы The Tangent «Le sacre du travail». В 2014 году записал барабанные партии для альбома российской прогрессив-рок-группы Iamthemorning для миниа-альбома Miscellany и альбома Belighted, альбома Lighthouse в 2016 году.

Дискография

Видеография 
Rhythmic Visions DVD (2002)
Rhythmic Horizons DVD (2006)

Библиография 
Rhythmic Illusions 1999
Rhythmic Perspectives 2000

Инструмент 
Гэвин Харрисон играет на барабанах Sonor и тарелках Zildjian

Барабаны:
Sonor DeLite in Birdseye Azure (США)
Sonor Designer in Earth finish (Европа)
Томы 8x8, 10x8, 12x9, 14x12, 16x14 (все с ударными пластиками Remo Emperor с напылением, и прозрачными резонансными пластиками Ambassador)
[Большой барабан] 22x17 (Remo Powerstroke 3 прозрачный)
Малые барабаны: 14" (Remo Emperor X), 12" (Remo Ambassador)

Тарелки:
14" Oriental China Trash
5" custom made chimes
13" K Hi-Hats
19" K Crash
6" A Custom Splash
8" EFX
15" A Custom Crash
20" K Ride
18" A Custom Crash
12" Oriental China Trash
18" A Custom China
(Все тарелки производства Zildjian. Тарелка 5" custom chimes сделана самим Гэвином из сломанной тарелки Zildjian Crash.)

Палки:
Vic Firth (модели SD1, Rock, 5A Extreme)

Hardware:
SONOR
Tama Speed Cobra
Pearl Rack

Домашняя студия 
Mackie 32:8 desk
Alesis ADAT XT digital 8-track (x2)
Apple Mac G3 running Emagic Logic Audio with MOTU 2408 audio interface
TC Electronic Gold Channel voice channel
Neumann TLM 103 mic
Lexicon PCM70 effects
Yamaha NS10 monitors
Roland JV1080 sound module
Akai S3000XL sampler
SONORDrums
Zildjian cymbals.

Микрофоны:
Beyer M88 — бас-барабан
Shure SM57 — малый барабан
Electrovoice N/D 408 — том-томы
AKG CK391 — хай-хэт
Schoeps CMC5S —

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Porcupine Tree официальный сайт
 страница Гэвина на Drummerworld.com
 Страница Гэвина на Playdrums.ru
  Интервью Гевина на Drammerconnection

Персоналии по алфавиту
Ударники Великобритании
Музыканты King Crimson
Porcupine Tree